Climats est un roman d'André Maurois paru en 1928. Il a inspiré les œuvres suivantes :
 Climats, film français de Stellio Lorenzi (1962) ;
 Climats, téléfilm français de Caroline Huppert (2012).

 Climats était un éditeur créé en 1988, acheté en 2006 par le Groupe Flammarion.

Voir aussi